Elbridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elbridge Township (Illinois)
 Elbridge Township (Michigan)